Javier Rojo Gómez ist der Name folgender Orte in Mexiko:

 Javier Rojo Gómez (Hidalgo) im Bundesstaat Hidalgo
 Javier Rojo Gómez (Othón P. Blanco) im Bundesstaat Quintana Roo
 Javier Rojo Gómez, offizieller Name von Punta Allen im Bundesstaat Quintana Roo
 Javier Rojo Gómez (Sinaloa) im Bundesstaat Sinaloa
 Javier Rojo Gómez (Atzalan) im Bundesstaat Veracruz
 Javier Rojo Gómez (Hidalgotitlán) im Bundesstaat Veracruz
 Javier Rojo Gómez (Tlapacoyan) im Bundesstaat Veracruz
 Ejido Javier Rojo Gómez im Bundesstaat Baja California

Javier Rojo Gómez ist der Name folgender Personen:

* Javier Rojo Gómez (Politiker) (1896–1970), mexikanischer Politiker und Diplomat